Procule de Bologne,  martyr vers 304
 Saint Procule, statue en marbre réalisée par Michel-Ange